Roosevelt; een eiland in de Rosszee bij Antarctica
 Roosevelt Island; een eiland in de East River bij de stad New York in de Verenigde Staten